Malans ist der Name folgender Orte:
 Malans GR, Gemeinde im Bezirk Landquart des Kantons Graubünden, Schweiz
 Malans SG, Dorf in der Gemeinde Wartau im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Malans (Doubs), Gemeinde im Département Doubs, Frankreich
 Malans (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich

Siehe auch: Malan